Yanina Wickmayer era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Ekaterina Makarova ha sconfitto Julia Görges con il punteggio di 3-6, 7-62, 6-0.

Teste di serie 

  Simona Halep (quarti di finale, ritirata)
  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Lauren Davis (primo turno)
  Julia Görges (finale)

 Océane Dodin (semifinale)
 Monica Niculescu (quarti di finale)
 Ekaterina Makarova (campionessa)
<li> Christina McHale (primo turno)

Wildcard 

  Bianca Andreescu (quarti di finale)
  Simona Halep (quarti di finale)

 Sloane Stephens (primo turno)

Qualificate 

  Louisa Chirico (primo turno)
  Valentini Grammatikopoulou (primo turno)

 Jamie Loeb (primo turno)
 Heather Watson (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2017